Back for Good (album), een album uit 1998 van de Duitse italodisco- en dance-band Modern Talking
 Back for Good (nummer), een single uit 1995 van de Britse boyband Take That